Czermno (gromada w powiecie gostynińskim)
 Czermno (gromada w powiecie koneckim)
 Gromada Czermno (powiat tomaszowski)